Яир Крайдман (; ) — израильский шахматист, гроссмейстер (1976). Бухгалтер по профессии. 

Участник многих олимпиад в составе команды Израиля (1958—1976), на XVIII-й олимпиаде — 11 очков из 14 на 3-й доске. Участник чемпионата Европы в составе команды Израиля (1980, Скара). Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Нетанья (1974 и 1975) — 1-е и 2-3-е; Беэр-Шева (1976) — 1-2-е; Рамат-Ган (1979) — 3-е; Тель-Авив (1979) — 1-4-е; Лондон (1981) — 4-7-е; Гёусдал (1983) — 3-7-е места.

Первый сабра, достигший титула гроссмейстера.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Израиля